Az Eusuchia ('valódi krokodilok') a crocodylomorphák egyik csoportja (kládja), amely a kora kréta korban jött létre, a Hylaeochampsa megjelenésével. Valamennyi ma élő krokodilfaj eusuchia, de számos kihalt forma is ismertté vált.

Anatómia
A kezdetleges crocodylomorpháktól eltérően a krokodilformák másodlagos szájpaddal rendelkeznek. Ez a jellegzetesség lehetővé teszi a ma élő krokodilok számára, hogy biztonságosan lélegezzenek az orrlyukaikon keresztül, miközben a fejük többi része (beleértve a szájukat is) a víz alá merül. Ez a struktúra a legfejlettebbé az eusuchiák között vált, melyek belső orrnyílásai teljesen körül vannak véve szárnyszerű (pterygoid) csontokkal.

Törzsfejlődés
Az alábbi kladogram Diego Pol, Alan H. Turner és Mark Norell 2009-es cikke alapján készült:

Az alábbi kladogram Eduardo Puértolas, José Canudo és Penélope Cruzado-Caballero, 2011-es cikke alapján készült:

Fordítás

Jegyzetek

Források
  
  

Krokodilok